KS Pomorzanin Toruń – wielkosekcyjny klub sportowy
 Pomorzanin Toruń (piłka nożna)
 Pomorzanin Toruń (hokej na lodzie) – sekcja rozwiązana, obecnie jej tradycje kontynuuje KS Toruń HSA 
 Pomorzanin Toruń (hokej na trawie)
 Pomorzanin Toruń (boks) – sekcja wydzielona w postaci odrębnego klubu, zachowującego prawa do tradycji, herbu i barw: Międzyszkolny Klub Sportów Walki Pomorzanin Toruń